Dante Luciani ist der Name von
*Dante Luciani (Sportler) (* 1985), kanadischer Canadian-Football-Spieler
Dante Luciani (Musiker) (* um 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer